Die Brut der Gewalt heißen die Filme
 Die Brut der Gewalt, Alternativtitel des französisch-belgischen Kriminalfilms Eine Stadt zittert vor Solo von 1969
 Die Brut der Gewalt (1984), US-amerikanischer Film von James Bryan